La saison 1928-1929 du Championnat d'Autriche de football était la  du championnat de première division en Autriche. Les douze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique, la 1.Klasse, où ils s'affrontent deux fois, à domicile et à l'extérieur. À l'issue du championnat, pour faire repasser le championnat de 12 à 11 clubs, les deux derniers du classement sont relégués et le champion de 2.Klasse A, la deuxième division autrichienne, est promu parmi l'élite.

C'est le SK Rapid Vienne qui remporte le championnat en terminant en tête du classement final, avec 3 points d'avance sur le tenant du titre, le SK Admira Vienne et sur le Wiener AC. C'est le  de champion d'Autriche de l'histoire du club, qui manque le doublé en s'inclinant face au First Vienna FC en finale de la Coupe d'Autriche.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le barème utilisé pour établir le classement est le suivant :
 Victoire : 2 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Articles connexes 
 Championnat d'Autriche de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF

Championnat d'Autriche de football
Autriche
Autriche
1928 en Autriche
1929 en Autriche